Die Ligue 2 2020/21 (auch nach dem Sponsor, Balkrishna Industries, Ligue 2 BKT) war die 82. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Sie wurde am 22. August 2020 eröffnet, die letzten Spiele fanden am 15. Mai 2021 statt. Im Anschluss wurden die Auf- und Abstiegsrelegationen ausgespielt.

Teilnehmer 

Für die Ligue 2 2020/21 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 Die zwei quotientenschwächsten Teilnehmer aus der Ligue 1 2019/20:
  SC Amiens
  FC Toulouse
 Die verbliebenen Mannschaften der Ligue 2 2019/20:
  AC Ajaccio
  ES Troyes AC
  Clermont Foot
  AC Le Havre
  FC Valenciennes
  EA Guingamp
  Grenoble Foot
  FC Chambly
  AJ Auxerre
  AS Nancy
  SM Caen
  FC Sochaux
  LB Châteauroux
  AF Rodez
  Paris FC
  Chamois Niort
 Die beiden quotientenstärksten Teilnehmer der National (D3) 2019/20:
  FC Pau
  USL Dunkerque

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Auswärtstore

Relegation 
Die Teams auf den Plätzen 3 bis 5 kämpften darum, wer von ihnen gegen den 18. der Ligue 1 2020/21 um einen weiteren Startplatz in der höchsten Spielklasse spielen durfte. Zunächst trafen der Vierte und der Fünfte in einem Spiel aufeinander. Der Sieger spielte anschließend gegen den Tabellendritten. Der Gewinner trifft dann in zwei Spielen auf den 18. der Ligue 1.

Der Achtzehnte der Ligue 2 2020/21 spielte in zwei Partien gegen den 3. der drittklassigen Nationalliga um den Klassenverbleib.

Aufstiegs-Play-offs 
Die Spiele wurden am 18. und 21. Mai 2021 ausgetragen.

|}
Die Spiele wurden am 27. und 30. Mai 2021 ausgetragen.

|}

Abstiegs-Play-outs 
Die Spiele wurden am 19. und 22. Mai 2021 ausgetragen.

|}

Siehe auch 
 Ligue 1 2020/21
 Coupe de France 2020/21

Weblinks 
 Saison 2020/21 bei ligue2.fr

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21